San Hipólito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Hipólito Xochiltenango, ort, Puebla, Tepeaca, 
 San Hipólito, Tabasco, ort, Jalpa de Méndez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar